СРТ-129 — средний рыболовный траулер. Был построен в 1950-х годах для СССР в ГДР. С 2007 года — один из экспонатов Музея Мирового океана в Калининграде. Единственное музейное рыболовное судно в России.

История 

СРТ-129 — одно из многих судов подобного типа (средний рыболовный траулер), строившихся в 40—50-е годы в ГДР по заказу Советского Союза. На таких судах начинался лов рыбы в Юго-Восточной части Балтийского моря и организовывались сельдяные экспедиции к Фарерским островам. Из-за небольшой автономности (всего пять суток), такие суда эксплуатировались в составе флотилий под управлением так называемых судов-маток.

Обычно такие суда жили недолго. Они строились с расчётом на быструю окупаемость, и после прихода в негодность не ремонтировались, а списывались на металл. Однако у СРТ-129 была другая судьба. После недолгой эксплуатации в качестве рыболовного судна он был передан Военно-морскому флоту. Военные использовали его для морских и корабельных измерений, в более щадящем режиме по сравнению с эксплуатацией в составе рыболовного флота. В 1996 году судно было передано военными Калининградскому рыбному порту. В порту судно установили в качестве памятника истории рыболовной отрасли.

В то время судно было недоступно для широкой публики (порт — режимный объект). Поэтому в 2007 году СРТ-129 был передан Музею Мирового океана, который к тому времени уже имел четыре музейных судна (три в Калининграде и одно в Санкт-Петербурге).

20 августа 2007 года со второй попытки два буксира провели СРТ-129 к месту его новой стоянки. После реставрации, которая по плану должна была продлиться один год, судно открыто для посетителей.

9 апреля 2008 года, при реставрации судна, на СРТ-129 случился пожар: загорелась деревянная обшивка и утеплитель палубной надстройки траулера. Калининградским пожарным удалось потушить пожар и спасти историческое судно. Предположительной причиной пожара назывались сварочные работы.

На судне размещена экспозиция об истории рыбопромыслового флота России, в том числе в история рыболовного промысла в Калининградской области.

Примечания

Ссылки 
 Рыболовное судно «СРТ-129» // Сайт Музея Мирового океана [текст и фотографии]
 Последний причал СРТ-129 // Газета «Каскад» 
 «Плавучая история» Калининград-инфо

История транспорта Калининграда
Рыболовные суда
Музейные суда и корабли
Суда СССР
Суда России
Музеи Калининграда
Корабли-музеи России